Bougnol ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Bougnol (1866–1947), französischer Fechter
 René Bougnol (1911–1956), französischer Fechter